Le nom de Brusset est porté par un certain nombre de personnalités françaises dont :
 Claude Joseph Lambert Brusset, député de Haute-Saône sous la Restauration
 Jean-Baptiste Brusset, sénateur de Haute-Saône
 Jean-Paul Brusset, peintre décorateur et illustrateur français ;
 Bernard Brusset, psychanalyste français ;
 Louis Brusset, officier méhariste ;
 Max Brusset, homme politique français, frère de Louis Brusset, petit-fils de Jean-Baptiste Brusset.
 Jacqueline Brusset, éditrice, fille de Max Brusset et de Marie Vallery-Radot femme de l'éditeur et écrivain Dominique de Roux, mère de l'éditeur Pierre-Guillaume de Roux.

Homonymie de patronyme